Miejscowości i ich części w Polsce
 Adamowice – część miasta Strzelce Opolskie
 Adamowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno
 Adamowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza
 Adamowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Adamowice – wieś w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Lyski
 Adamowice – gromada

Zobacz też 
 Adamek, Adamierz, Adamka, Adamki, Adamkówka, Adamowizna, Adamowo, Adamów, Adamówek, Adamówka, Adamów-Kolonia, Adampol, Adamy

Linki zewnętrzne